Livia Drusilla I (omstreeks 100 v.Chr)
Livia Drusilla II (59/58 v.Chr. - 29 n.Chr), vrouw van keizer Augustus